Allegany ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Allegany (Town, New York)
 Allegany (Village, New York)
 Allegany (Oregon)
 Allegany Grove, Maryland
 Allegany Township (Maryland)
 Allegany Township (Pennsylvania)
 Allegany County (Maryland)
 Allegany County (New York)

Siehe auch:
 Allegany Brook, ein Fluss im US-Bundesstaat New York
 Alleghany
 Allegheny